Seznam vseh poletov čez 240 metrov je popoln seznam vseh skakalcev, ki so v zgodovini preleteli to daljavo. Vključuje svetovna prvenstva v poletih, svetovni pokal, kvalifikacije, treninge, poskusne serije, preizkus letalnic in klasične predskakalce.

Celoten seznam 
Do 25. marca 2018

Največ poletov čez 240 metrov 
Vsi skakalci z vsaj dvema poletoma čez to daljavo vključno s padci ali dotiki (25. marca 2018):

Seznami smučarskih skokov
Svetovni rekordi
Svetovni rekorderji
Smučarski poleti